Genouillé puede referirse a: 

 Genouillé, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Genouillé, comuna francesa situada en Vienne.